Малая Кылья — река в России, протекает по Таборинскому району Свердловской области. Устье реки находится в 8,8 км по левому берегу реки Большая Кылья. Длина реки составляет 10 км.

Система водного объекта: Большая Кылья → Тавда → Тобол → Иртыш → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьва от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200012885.

Примечания 

Бассейн Тавды
Реки Таборинского района